Ryschikow ist der Familienname folgender Personen:

 Jefim Wassiljewitsch Ryschikow (1899–1968), sowjetisch-russischer Generalleutnant 

Siehe auch:
 Ryschkow